Кьон (яп. キョン) — вигаданий, один з центральних чоловічих персонажів, оповідач серії ранобе «Харухі Судзумія», аніме «Меланхолія Харухі Судзумії».
 Кім Кьон А (кор. 김경아, 25 травня 1977) — південнокорейська настільна тенісистка, олімпійська медалістка.
 Сол Кьон Хун (кор. 설경훈, 薛暻勳, 7 липня 1958) — південнокорейський дипломат.
 Сім Ин Кьон (кор. 심은경) — південнокорейська акторка.
 Пак Кьон Хун (кор. 박경훈, нар. 19 січня 1961) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції захисника. Згодом — футбольний тренер.
 Кім Кьон Е (кор. 김경애) на прізвисько Стейк — південнокорейська керлінгістка, олімпійська медалістка.
 Чон Бо Кьон (кор. 정보경; нар. 17 квітня 1991, Янсан, Південна Корея) — корейська дзюдоїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Ян Кьон Іл (кор. 양경일, 7 серпня 1989) — корейський борець, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Азії, олімпійський медаліст.
 Сін Се Кьон (кор. 신세경) — південнокорейська акторка, співачка та модель.